Основна стаття Вімблдонський турнір 2017

Чемпіоном Вімблдону 2015 року був шотландець Енді Маррі. Він програв у чвертьфіналі Сему Кверрі. Попри програш він зберіг за собою право називатися першою ракеткою світу.

Турнір виграв швейцарець Роджер Федерер, здобувши рекордну восьму перемогу на Вімблдоні та 19-ий титул Великого шолома.

Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Стаховський у першому колі виграв у француза Жульєна Беннето, Марченко програв Їржі Веселому з Чехії, Долгополов через травму припинив боротьбу в другому сеті матчу зі швейцарцем Роджером Федерером. У другому колі Стаховський програв Кею Нісікорі з Японії.

Сіяні гравці 

  Енді Маррі (чвертьфінал)
  Новак Джокович (чвертьфінал)
  Роджер Федерер (чемпіон)
  Рафаель Надаль (четверте коло)
  Стан Вавринка (перше коло)
  Мілош Раонич (чвертьфінал)
  Марін Чилич (фінал)
  Домінік Тім (четверте коло)
  Нісікорі Кей (третє коло)
  Александер Звєрєв (четверте коло)
  Томаш Бердих  (півфінал)
  Джо-Вілфрід Тсонга (третє коло)
  Григор Дімітров (четверте коло)
  Люка Пуй (друге коло)
  Гаель Монфіс (третє коло)
 Жиль Мюллер (чвертьфінал)

   Джек Сок (друге коло)
  Роберто Баутіста Агут (четверте коло)
  Фелісіано Лопес  (перше коло, припинив гру)
  Нік Кирйос  (перше коло, травма)
  Іво Карлович (перше коло)
  Рішар Гаске (перше коло)
  Джон Ізнер (друге коло)
  Сем Кверрі  (півфінал)
  Альберт Рамос Віньолас (третє коло)
  Стів Джонсон (третє коло)
  Міша Звєрєв (третє коло)
  Хуан Мартін дель Потро (друге коло)
  Фабіо Фоніні (третє коло)
  Карен Хачанов (третє коло)
  Фернандо Вердаско (перше коло)
  Паоло Лоренці (друге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2017 у тенісі